Il doppio del Bank Austria Tennis Trophy 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Petr Pála e Pavel Vízner erano i detentori del titolo, ma Vizner non ha partecipato.
Pala ha fatto coppia con David Škoch, ma ha perso nel 1º turno contro Juan Ignacio Chela e Fernando González.

Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski hanno battuto in finale 6–4, 6–2, Tomas Behrend e Christopher Kas.

Teste di serie

  Simon Aspelin /  Julian Knowle (quarti di finale)
  Martin Damm /  Leander Paes (semifinale)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (quarti di finale)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (vincitori)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Bank Austria Tennis Trophy 2007
ATP Tour 2007